Темпл ( — храм) может означать:

 Темпл — исторический район Лондона.
 Темпл (станция метро)
 Университет Темпл — государственный университет в городе Филадельфия, США.

Персоналии 
 Темпл, Гарретт (род. 1986) — американский баскетболист.
 Темпл, Генри (лорд Пальмерстон; 1784—1865) — премьер-министр Великобритании.
 Темпл, Джуно (род. 1989) — британская актриса.
  (1600–1677) — английский судья и парламентарий.
 Темпл, Ричард (1675—1749) — британский военачальник и политик, фельдмаршал.
 
 Темпл, Фредерик (1821—1902) — отец Уильяма Темпла, архиепископ Кентерберийский в 1896—1902.
 Темпл, Ширли (1928—2014) — американская актриса, политик.

Топонимы 
 Темпл — гора в провинции Альберта (Канада).
 Темпл — город в штате Техас, США.

См. также 
 Темпль
 Тампль (значения)
 Храм (значения)